Fudbalski Klub Partizan, conegut com a Partizan, club de futbol de Belgrad, Sèrbia
 Partizan (Ussuriïski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Partizan (Partizanski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Partizan (Sakhà), poble de la República de Sakhà, a Rússia
 Partizan (Tula), poble de la província de Tula, a Rússia